René Goris (atleet)
 René Goris (bestuurder)